Троя́нцы может означать:

 Троянцы — жители древнего города Трои (см. также: Троянская война, Тевкры, Троада в древнегреческой мифологии).
 «Троянцы» — опера Гектора Берлиоза.
 Троянские астероиды («троянцы») — группа астероидов, находящихся в окрестностях точек Лагранжа L и L планеты Юпитер (или, в широком смысле, любой планеты).
 Троянская программа (также — троя́нец, троя́н) — вредоносная программа.